Златынка — река в России, протекает в Волховском районе Ленинградской области. Устье реки находится в 7 км по правому берегу реки Волхов у деревни Иссад. Длина реки составляет 16 км. 

На реке стоят деревни Колчановского сельского поселения Будаевщина, Сватковщина и Пенчино. Ниже по берегам реки стоят деревни Иссадского сельского поселения Златынь, Белые Кресты, Весь и Иссад у устья.

От деревни Пенчино и ниже река протекает параллельно автодороге  Вологда — Новая Ладога.

Правый приток реки — Малая Златынка.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Балтийскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волхов, речной подбассейн реки — Волхов. Относится к речному бассейну реки Нева (включая бассейны рек Онежского и Ладожского озера).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040200612102000019704
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 102001970
 Код бассейна — 01.04.02.006
 Номер тома по ГИ — 2
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Волховского района
Притоки Волхова